Ecevit ist der Familienname folgender Personen:

 Bülent Ecevit (1925–2006), türkischer Ministerpräsident
 Rahşan Ecevit (1923–2020), türkische Politikerin und Schriftstellerin